Чемпіон УРСР 1970 року визначався серед українських команд майстрів першої зони другої групи класу «А» чемпіонату СРСР. Відповідно у чемпіонаті не брали участь найсильніші українські команди «Динамо» Київ, «Шахтар» Донецьк, «Чорноморець» Одеса та «Зоря» Ворошиловград, які брали участь у найвищому дивізіоні СРСР, а також «Карпати» Львів, «Дніпро» Дніпропетровськ, «Металіст» Харків та СКА Київ, що грали у другому загальнорадянському дивізіоні. Натомість, три команди турніру представляли Білоруську РСР і одна — російську.

Всього у чемпіонаті УРСР взяло участь 22 команди. Кращий клуб — запорізький «Металург» — отримав право грати в першій лізі на наступний сезон.

Підсумкова таблиця

Бомбардири

Матчі 

Металург — чемпіон УРСР сезону 1990 року, завдяки чому отримав право грати в новоствореній Першій лізі на наступний сезон.

Склад переможців: Василь Гургач, Віктор Корнієнко, Віктор Гороза, В'ячеслав Єгорович, Віктор Єрьоменко, Георгій Забудько, Володимир Захаров, Леонід Ключик, Микола Куліченков, Василь Курилов, Віктор Кутін, Віктор Малаховський, Віктор Матвієнко, В'ячеслав Портнов, Анатолій Пугачов, Микола Тимошенко, Олександр Томах, Олег Усов.

Клас «Б» 

Також цілком український дивізіон серед команд майстрів існував і у класі «Б», новоствореному четвертому за рівнем дивізіоні СРСР. Переможцем стала команда «Хімік» (Сєвєродонецьк).

Чемпіонат УРСР серед КФК 

Крім того в цьому сезоні пройшов розіграш чемпіонату Української РСР серед колективів фізичної культури. Переможцем стала команда «Сокіл» (Львів).

Посилання 
 Статистика на сайті football.lg.ua 
 Чемпіонат 1970 на ukr-football.org.ua 

70
УРСР
1970 в Україні